Die kunsthallekleinbasel ist seit 2014 ein unabhängiger Projektraum und im Verbund mit den Projekträume in Basel ein Kunstnetzwerk für zeitgenössische Kunst. Gegründet wurde die Initiative in einer bewohnten Wohnung im Stadtteil Kleinbasel. Von 2014 bis 2021 fanden mehr als 50 Ausstellungen mit über 100 Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz und dem Ausland statt, darunter Vorträge, Performances und Bildungsprogramme. Das Projekt wurde von Jasmin Glaab, MA Kunstvermittlung, gegründet, kuratiert und betrieben. Sie hat 2015 zwei Publikationen über die Ausstellungen in der kunsthallekleinbasel herausgegeben, das Projekt an zahlreichen Kunstmessen, Festivals und Institutionen präsentiert und die Website des Projekts mit einer umfassenden fotografischen Dokumentation und zahlreichen Texten erstellt.

Geschichte

2014–2017 Kleinbasel 
Von 2014 bis 2017 befand sich die kunsthallekleinbasel in einer bewohnten Wohnung an der Sperrstrasse 7 in Basel im Stadtteil Kleinbasel. Die Gründerin des Projekts Jasmin Glaab kuratierte mehr als 40 Einzelausstellungen und Kunstveranstaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern aus Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und der Schweiz. In ihrem Konzept der eintägigen Ausstellungen standen die Präsenz der Kunstschaffenden und das kollektive Erlebnis im Vordergrund. Die Ausstellungen waren als performative Veranstaltungen konzipiert und gaben einen breiten Einblick in aktuelle künstlerische Tendenzen – vom jungen Autodidakten bis zum erfahrenen Professor waren Künstlerinnen und Künstler aus heterogenen Szenen vertreten. Die nicht-kommerzielle Initiative wird seit Beginn durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunstschaffenden, Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittlern, Kuratorinnen und Kuratoren wie auch Fotografinnen und Fotografen getragen und funktionierte selbsttragend.

2018–2020 Grossbasel 
Von 2018 bis 2020 befand sich die kunsthallekleinbasel in einem Gemeinschaftsatelier am Steinenbachgässlein 13 im Zentrum von Basel. Das alte Gebäude ist eine ehemalige Bäckerei, seit 2018 bewohnt, und beherbergt rund fünf Künstlerateliers. Die Galeriefläche betrug etwa 25 Quadratmeter. Die Gründerin Jasmin Glaab veranstaltete dort rund 10 Ausstellungen pro Jahr.

2016–2021 Kunstmessen 
Von 2016 bis 2021 nahm die kunsthallekleinbasel regelmäßig an unabhängigen Kunstmessen wie der Supermarket Art Fair in Stockholm (2016, 2018, 2019), der Young International Artists Art Fair in Basel, Paris und Maastricht (2017), der The Others Art Fair Turin (2017), der Hybrid Art Fair Madrid (2019) und der Platforms Project Athen (2019, 2021) teil. Im September 2020 war der Projektraum an den Kunsttagen Basel beteiligt und im März 2021 bei dem öffentlichen Ausstellungsevent ∑ SUMME.

Ausstellungskataloge 
 Jasmin Glaab (Hrsg.): kunsthallekleinbasel 1. Amsel, Zürich 2015, ISBN 978-3-9523960-9-4. (Ausstellungsreihe Juni bis Dezember 2014. Künstlerinnen: Yvonne Good, Silvio Grimm, Lysann König, Christian Mueller, Léandre Thiévent, Dominik Wullimann. Texte: Jasmin Glaab, Naomi Gregoris, Maya Minder, Ana Vujic, Katja Willi. Fotografien: Jan Chudožilov, Jasmin Glaab, Tjefa Wegener)
 Jasmin Glaab (Hrsg.): kunsthallekleinbasel 2. Amsel, Zürich 2015, ISBN 978-3-906325-06-4. (Ausstellungsreihe März bis Juli 2015. Künstlerinnen: dusud, Lena Lapschina, Lukas Jakob David Leu, Daniel Marti, Fabio Nicotera, Luca Piazzalonga, Carola Rümper. Texte: Jasmin Glaab, Joanna Kamm, Lubomira, Patrizia Mazzei, Alice Wilke, Ana Vujic. Fotografien: Léa Girardin, Jasmin Glaab, Hans Kamm, Ioana Mitrea, Tjefa Wegener)

Publikationen 
 Jasmin Glaab: The Swiss Artist-Run Scene 2020. Supermarket Art Magazine issue #10. S. 39–48. Stockholm 2020.

Weblinks 
 Website
 Website Jasmin Glaab

Einzelnachweise 

Projektraum
Kulturelle Organisation (Basel)
Gegründet 2014